Гран-при Бельгии 2016 года (офиц. 2016 Formula 1 Belgian Grand Prix) — автогонка, тринадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2016 года, проходящая с 26 по 28 августа на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Победителем гонки стал немец Нико Росберг.

На 10-м круге гонка прерывалась красными флагами из-за аварии Кевина Магнуссена.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 Гран-при Бельгии 2016  на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Бельгии